Bauhaus har flere betydninger:

 Bauhaus (byggemarkedskæde) – en byggemarkedskæde
 Bauhaus (skole) – en skole for arkitektur og kunsthåndværk i mellemkrigstidens Tyskland
 Bauhaus (band) – et britisk goth-rock band